Советская Украина:

 Название Украинской Советской Социалистической Республики.
 Советская Украина — журнал.
 Советская Украина — китобойная база.
 Советская Украина — линкор.

См. также 
 Радянська Україна